Koresh ist die hebräische Variante des Namens Kyros.

„Koresh“ nannten sich:

 David Koresh (1959–1993), US-amerikanischer Sektengründer
 Koresh Teed (1839–1908), US-amerikanischer Sektengründer, siehe Cyrus Reed Teed

Siehe auch:
 Cyrus